Pojem orbital má různé významy:

 atomový orbital (AO) – funkce popisující prostorové rozložení možného výskytu elektronu daného kvantového stavu v elektronovém obalu atomu
 molekulový orbital (MO) – obdoba atomového orbitalu v molekulách
 Orbital Sciences Corporation – americký výrobce kosmických technologií